Ана́басис ( — «восхождение») — первоначально, военный поход из низменной местности в более возвышенную, например, с берега моря внутрь страны. В современном смысле — длительный поход воинских частей по недружественной территории.

 Анабасис Кира — сочинение Ксенофонта о походе греков в составе войска Кира Младшего на Вавилон.
 Анабасис Александра — сочинение Арриана о походах Александра Великого.
 Анабасис — поэма Сен-Жон Перса (1924).
 Будейовицкий анабасис Швейка — путешествие главного персонажа романа «Похождения бравого солдата Швейка» в поисках своего 91-го пехотного полка по замкнутому кругу.

См. также 
 Катабасис — противоположный анабасису процесс, нисхождение
 Anabasis (значения)